

Patronyme 

 Charlie Brown (1958-), un boxeur américain ;
 Charlie Brown, un joueur de rugby à XV sud-africain ; 
 Charlie Brown (1997-), un joueur américain de basket-ball.

Musique 

 Charlie Brown, une chanson du groupe britannique Coldplay ;
 Charlie Brown, une chanson de 1975 du groupe Two Man Sound ;
 Charlie Brown, une chanson écrite et interprétée par Serge Gainsbourg en 1970 ;
 Charlie Brown, une chanson de 1959 du groupe The Coasters.

Autres 
Charlie Brown peut aussi faire référence à :
 Charlie Brown, le personnage principal de la bande dessinée Peanuts 
 Charlie Brown, le premier nom sous lequel a été diffusée en France, en 1974, la série télévisée d'animation Peanuts

Voir aussi 
 
 Incident de Charlie Brown et Franz Stigler

Homonymie de personnes
Homonymie de titre